Milovice is de naam van een tweetal Tsjechische gemeenten:
 Milovice (okres Nymburk), stad in okres Nymburk
 Milovice (okres Břeclav), gemeente in okres Břeclav